Mentawak (Nalo Tantan), een plaats in Indonesië
Mentawak (Kelapa Kampit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing